Josu Erkoreka (1960-), homme politique et professeur de droit administratif espagnol ;
 Rose-Maïté Erkoreka (1976-), comédienne québécoise.
Patronyme basque
Patronyme hispanique